PGM steht für:
 Portable Graymap, ASCII- und Binär-Dateiformat für Bitmap-Grafiken
 einen Befehl in der Job Control Language
 Platinum Group Metals, Überbegriff über einige Edelmetalle
 Petermanns Geographische Mitteilungen, wissenschaftliche Zeitschrift
 Plasma gasification melting technology, Verfahren zur Umwandlung von mittel- und schwachstrahlendem Atommüll in ungefährliche Ausgangsstoffe
 PGM (Rakete), britische Luft-Boden-Rakete
 Präzisionsgelenkte Munition, Waffentechnik
 Patrol Gunboat, Motor (Schiffsklassifizierung der US Navy), konventionell mit Schrauben angetriebenes Motorkanonenboot
 Phosphoglucomutase, Enzym
 Pragmatic General Multicast, Transportprotokoll im Internet
 Port Graham Airport (IATA-Code), Flughafen in Port Graham (Alaska), Kenai Peninsula Borough, Alaska
 Probabilistische Graphische Modelle, ein Modellierungswerkzeug der Statistik
 Papyri Graecae Magicae, Griechische Zauberpapyri

pgm steht für:
 die protogermanische Sprache, siehe Urgermanische Sprache

.pgm steht für:
 Dateiendung für Dateien mit Portable Graymap zur Speicherung von Bilddaten, siehe Portable Anymap

Abkürzung